Kun Ferenc (1892–1976) gyógyszerész
Kun Ferenc (1930) sportlövő, edző
Kun Ferenc (1966) fizikus, az MTA tagja